Bolaño est un nom de famille d'origine hispanique (en espagnol, le mot désigne le « boulet de pierre » tiré par une bombarde). Employé seul, il pourrait se référer à, par ordre alphabétique :

Patronyme 
  (1896-1971), philologue mexicain
 Jorge Bolaño (né en 1977), joueur colombien de football
 Roberto Bolaño (1953–2003), écrivain chilien

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme